Shin’ya Sasaki – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 96. miejsce w klasyfikacji generalnej. Punktował tylko w jednym konkursie - 12 stycznia 1980 zajął 14. miejsce w konkursie w japońskim Sapporo.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 96

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy